Diversas subdivisões do Império Romano receberam o nome de "Panônia":
 Panônia - a primeira província, criada no início do século I
 Panônia Inferior - subdivisão da Panônia a partir do início do século II. 
 Panônia Superior - subdivisão da Panônia a partir do início do século II. 
 Panônia Prima (ou Panônia I) - subdivisão da Panônia Superior a partir do fim do século III.
 Panônia Sávia (ou Sávia) - subdivisão da Panônia Superior a partir do fim do século III.
 Panônia Secunda (ou Panônia II) - subdivisão da Panônia Inferior a partir do fim do século III.
 Panônia Valéria (ou Valéria ou Ripense) - subdivisão da Panônia Inferior a partir do fim do século III.
 Principado da Baixa Panônia - um outro nome do Principado de Balatão.
 Diocese da Panônia - diocese criada para subordinar as quatro novas províncias de Diocleciano.

Outros 
 Planície da Panônia - grande planície que se estende pelo territórios de diversos países na Europa Central.